Keson (lotnictwo) – część konstrukcyjna skrzydła samolotu.
 Keson (konstrukcja) – urządzenie zapewniające długotrwały dostęp do dna.
 Choroba dekompresyjna, zwana też "kesonową"